est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 bicylique
 bicyclo[2.1.0]pentanol-1, numéro CAS 
 cyclique
 2-cyclopentène-1-ol, numéro CAS 
 (2-méthylènecyclopropyl) méthanol, numéro CAS 
 diéne
 1,4-pentadièn-3-ol, numéro CAS 
 yne
 1-pentyn-3-ol, numéro CAS 
 2-pentyn-1-ol, numéro CAS 
 3-pentyn-1-ol, numéro CAS 
 3-pentyn-2-ol, numéro CAS 
 4-pentyn-1-ol, numéro CAS 
 4-pentyn-2-ol, numéro CAS 
 2-méthyl 3-butyn-2-ol, numéro CAS 

 Enol
 cyclopentén-1-ol-1, numéro CAS 

 Aldéhyde
 cyclique
 cyclobutane carboxaldéhyde, numéro CAS 
 linéaire
 pent-2-énal, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 Z-pent-2-énal, numéro CAS 
 E-pent-2-énal, numéro CAS 
 3-pentènal, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 Z-pent-3-énal, numéro CAS 
 E-pent-3-énal, numéro CAS 
 pent-4-énal, numéro CAS 
 2-méthylbut-2-énal, numéro CAS , mélange de stéréoisomères
 Z-2-méthyl 2-buténal, numéro CAS 
 E-2-méthylbut-2-énal, numéro CAS 
 3-méthylbut-2-énal, numéro CAS 
 2-méthylène butanal ou 2-éthylacroléine, numéro CAS 

 Cétone
 cyclique
 cyclopentanone, numéro CAS 
 1-cyclopropyl éthanone, numéro CAS 
 linéaire
 1-pentèn-3-one, numéro CAS 
 3-pentèn-2-one, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 Z-3-pentèn-2-one, numéro CAS 
 E-3-pentèn-2-one, numéro CAS 
 3-méthyl 3-butèn-2-one, numéro CAS 

 Ether
 bicyclique
 1,2-époxy cyclopentane ou 6-oxa bicyclo[3.1.0]hexane, numéro CAS 
 2-oxa spiro[2,3]hexane, numéro CAS 
 cyclique
 Dihydropyrane
 3,4-dihydropyrane ou 3,4-dihydro-2H-pyrane ou 1-oxa cyclohexène-2, numéro CAS , 
 3,6-dihydro-2H-pyrane ou 1-oxa cyclohexène-3, numéro CAS 
 2-méthyl 4,5-dihydrofurane, numéro CAS 
 3-méthyl-2,5-dihydrofurane, numéro CAS 
 4-méthyl-2,3-dihydrofurane, numéro CAS 
 2-méthylène tétrahydrofurane, numéro CAS 
 linéaire
 1-(éthènyloxy)-1-propène, numéro CAS , mélanges des stéréoisomères
 (Z)-1-(éthènyloxy)-1-propène, numéro CAS 
 (E)-1-(éthènyloxy)-1-propène, numéro CAS 
 3-(éthènyloxy)-1-propène ou allyl vinyl éther, numéro CAS 
 propargyl éthyl éther, numéro CAS 
 1-méthoxy-1,3-butadiène, numéro CAS , mélange des stéréoisomères
 (Z)-1-méthoxy-1,3-butadiène, numéro CAS 
 (E)-1-méthoxy-1,3-butadiène, numéro CAS 
 2-méthoxy-1,3-butadiène, numéro CAS

Voir aussi 

 , ,  ------------------------------------------ , , C3H8
 , , ,  ---------------------------- , , , 
 , , , ,  -------------- C5H4, , , ,